Darkly, Darkly, Venus Aversa — девятый полноформатный студийный альбом английской метал-группы «Cradle of Filth», вышедший в 2010 году.

Список композиций

Участники записи 

Музыканты
 Дэни Филт — вокал
 Пол Аллендер — гитара
 Джеймс МакИлрой — гитара
  — бас
 Эшли Юргемайер — клавишные
 Мартин "Мартус" Шкарупка — ударные

Гостевое участие
 Andy James — гитара

Технический персонал
 Звукоинженеры: Scott Atkins, Doug Cook
 Сведение: Scott Atkins
 Мастеринг:
 Дизайн: Matt Vickerstaff

Примечания 

Альбомы Cradle of Filth
Концептуальные альбомы
Альбомы Peaceville Records
Альбомы Nuclear Blast Records